Монтерей може да се отнася за:
 Монтерей – град в Мексико
 Монтерей - окръг в щата Калифорния, САЩ.
 Монтерей – град в щата Калифорния, САЩ.
 Залив Монтерей – залив по тихоокеанското крайбрежие на щата Калифорния, САЩ.
 Монтерейски полуостров – в Калифорния, САЩ